Schmellenhof ist der Name folgender Orte:

 Schmellenhof (Schnabelwaid), Ortsteil von Schnabelwaid, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Schmellenhof (Wüstenrot), Ortsteil von Wüstenrot, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg